Пьер Гавинье (; 11 мая 1728, Бордо — 8 сентября 1800, Париж) — французский ,  и .

Сын скрипичного мастера, получил начальное музыкальное образование у своего отца. Уже в 1741 году он дебютировал в парижских «духовных концертах», исполнив дуэт  Жана-Мари Леклера, у которого, возможно, успел до этого поучиться.

В дальнейшем карьера Гавинье была прервана годичным тюремным заключением (как считается, из-за любовного приключения с некоей знатной дамой), однако к 1760-м годам его репутация восстановилась.

В 1762—1764 годах он занимал пост концертмейстера в «Парижских духовных концертах», а в 1773—1777 годах был, наряду с Франсуа Госсеком и своим учеником Симоном Ле Дюком, одним из их дирижёров  и руководителей.

С молодых лет Гавинье был высоко оценен современниками. Жан-Жак Руссо причислил его к лучшим скрипачам Франции. Джованни Баттиста Виотти, услышав его игру, назвал его «французским Тартини».

Представлял «чувствительный стиль» во французском скрипичном искусстве XVIII века.

Первым использовал жанр романса в скрипичной музыке.

Поздние произведения Гавинье испытали на себе влияние мангеймской школы и итальянской оперы-буффа.

После создания Парижской консерватории, в 1795 году Гавинье занял должность профессора по классу скрипки.

Среди учеников Гавинье — Луи Анри Пезибль, Антуан Лоран Бодрон, Н. Капрон, С. Ледюк, М. -А. Генен, И. Бертом Эмбо, Ж. Лемьер, Ж. Вердигье, А. Робино, Де Блуа, П. Вашон.

Сочинения 
 Опера «Претендент» (, 1760), театр «Комеди Итальенн», Париж;
 для скрипки — 6 концертов с оркестром ор. 4 (1764), сонаты с басом ор. l (1760) и ор. 3 (1764), для скрипки- 24 этюда (каприса) «Vingt-quatre Matinées, études caprices pour le violon» (1794);
 для двух скрипок — 6 сонат ор. 5 [б. г.]; для скрипки и виолончели — 3 сонаты (издано посмертно);
 собрание арий для 2 скрипок и альта или виолончели ор. 2 (Recueil d’Airs а trois darties, сочинено около 1763).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Пьер Гавинье // 

Академические музыканты Франции